Omaha este o denominare de origine nativ-americană, desemnând originar un trib amerindian, Omaha, utilizată în Statele Unite ale Americii. Se poate referi la

Denominarea originară 

 Tribul Omaha, trib amerindian, care se găsește răspândit actualmente în anumite părți ale nord-estul statului Nebraska și sud-vestul statului Iowa.

Locuri

Franța 

 Omaha Beach, sau Plaja Omaha, denumire codificată pentru unul din locurile de debarcare ale americanilor în Normandia la 6 iunie 1944.

Noua Zeelandă 

 Omaha, New Zealand, localitate la nord de Auckland

Statele Unite ale Americii 

 Omaha, Nebraska, oraș mare, sediul comitatului Douglas din statul Nebraska.
și
 Omaha, statul Arkansas
 Omaha, statul Georgia
 Omaha, statul Illinois
 Omaha, statul Texas
 Omaha (Amtrak station), stație de tren în Omaha, Nebraska

Muzică 

 Omaha, album al Ulf Lundell
 "Omaha", cântec din 1967 de Moby Grape din albumul omonim, Moby Grape
 "Omaha", cântec din 1973 de Waylon Jennings din albumul Honky Tonk Heroes
 "Omaha", cântec din 1994 de Counting Crows din albumul August and Everything After
 "Omaha", melodie a trupei muzicale Tapes 'n Tapes

Publicație 

 Omaha World-Herald, cotidian care apare în Omaha, Nebraska, ca ziarul cel mai important al statului Nebraska, precum și pentru anumite părți ale sud-vestului statului Iowa.

Vase ale Marinei Statelor Unite 

 USS Omaha (1869), vas din clasa Algoma, activ în ultimele decade ale secolului al 19-lea
 USS Omaha (CL-4), vasul "amiral" al clasei Omaha, crucișător ușor, folosit în cel de-al doilea război mondial
 USS Omaha (SSN-692), submarin din clasa Los Angeles, folosit în ultimii ani ai Războiului Rece.

Alte utilizări 

 Omaha hold'em, o variantă a jocului de poker.

Vedeți și 

 Omaha Township (dezambiguizare)
 Omaha the Cat Dancer, roman
 Omaha Braxton, personaj ficțional din 6teen
 Omaha Steaks, rețea ai unui distributor de carne din Statele Unite
 University of Nebraska at Omaha

Nume proprii